Шептицька — українське жіноче прізвище.

 Шептицька Алла Маркіянівна (* 1944) — українська музична педагогиня, заслужена артистка України.
 Шептицька Софія — мати митрополита Андрея
 Шептицька Тетяна Леонідівна (1975) — українська поетка, науковець, журналістка, громадська діячка
 Юлія Нікодема з Шептицьких — дружина Алоїзія Федоровича

Див. також 
 Шептицький

Українські прізвища
Шептицькі